La fattoria – reality show italiano
 La fattoria – dipinto a olio su tela di Joan Miró eseguito tra il 1921 ed il 1922
 La fattoria – romanzo del 1945 scritto da Henri Bosco